Cabanès – comune francese del dipartimento di Aveyron
Cabanès – comune francese del dipartimento di Tarn

Guarda anche
Cabanes
Les Cabannes
Cabanas
Cabañas